Пасо де ла Палма има више значења:

 Пасо де ла Палма (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пасо де ла Палма (Вега де Алаторе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику